Йиранек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Йиранек, Антонин (1712—1761) — чешский композитор.
 Йиранек, Алоиз (1858—1950) — чешский композитор, педагог и художник.
 Йиранек, Владимир (1938—2012) — чешский иллюстратор.
 Йиранек, Иосиф (1855—1940) — чешский композитор, пианист и педагог.
 Йиранек, Мартин (род. 1979) — чешский футболист.
 Йиранек, Станислав (1867—1934) — чешский композитор и музыкальный педагог.